Malaja Dubrowka (russ. Малая Дубровка) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Malaja Dubrowka (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad (Bugdszen/Bugdschen, 1938–1946 Klimmen)
 Malaja Dubrowka (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Bratricken, 1938–1946 Brahetal)